The Regime può riferiris a:

 The Regime – gruppo musicale hip hop statunitense
 The Regime – romanzo di Tim LaHaye e Jerry B. Jenkins del 2006, della serie Left Behind